Hailey ist der Familienname folgender Personen:

 Arthur Hailey (1920–2004), britisch-kanadischer Schriftsteller
 Frank Hailey (1943–2022), US-amerikanischer Jazzpianist
 Joel Hailey (* 1971), US-amerikanischer R&B-Künstler
 John Hailey (1835–1921), US-amerikanischer Politiker
 Leisha Hailey (* 1971), US-amerikanische Musikerin und Schauspielerin
 Malcolm Hailey, 1. Baron Hailey (1872–1969), britischer Peer und Kolonialadministrator
 O. E. Hailey (1870–1958), US-amerikanischer Politiker

Orte:
 Hailey (Idaho), Vereinigte Staaten
 Hailey (Oxfordshire), Großbritannien

Andere:
 Morbus Hailey-Hailey, eine Verhornungsstörung der Haut mit akantholytischer Blasenbildung
 USS Hailey (DD-556), Zerstörer der US Navy im Zweiten Weltkrieg

Siehe auch:
 Hayley
 Haley